Twin-boom letalo je zrakoplov, ki ima dve podolgovati okrogli strukturi ("boom"), ki sta pritrjeni na glavno krilo. V njih se lahko nahajajo gorivni rezervoarji ali pa druga oprema. Kdaj služijo tudi kot podporna struktura. Twin boom ni isto kot dvotrupno letalo. 

Twin boom omogoča namestitev velikih tovornih vrat na repu letala, ki bi bile nemogoče pri konvencionalnem letalu. Primeri takih twin boom transportnih letal so Fairchild C-82 Packet, Fairchild  C-119 Flying Boxcar, Armstrong Whitworth AW.660 Argosy in Transavia PL-12 Airtruk. Drugi razlogi so namestitev motorja na relativno kratkem trupu kot npr. Bell XP-52, De Havilland Vampire in Saab 21).

Primeri twin-boom letal splošne aviacije so Rutan Voyager, Rutan Model 72 Grizzly in Virgin Atlantic GlobalFlyer.

Seznam twin-boom letal

Sklici in reference

Glej tudi
Dvotrupno letalo

Letala